Баскетболистка года конференции Southeastern (Юго-Восточной конференции) () — это ежегодная баскетбольная награда, вручаемая по результатам голосования лучшей баскетболистке среди студенток конференции Southeastern (SEC), которая входит в 1-й дивизион NCAA. Награда была учреждена американскими информационными агентствами United Press International и Associated Press и впервые вручена (единогласно) Катрине Макклейн из университета Джорджии в сезоне 1986/87 годов. Голосование проводится и среди главных тренеров команд, входящих в конференцию (в данный момент их четырнадцать), причём свои голоса они подают после окончания регулярного чемпионата, но перед стартом турнира плей-офф, то есть в начале марта, однако они не могут голосовать за собственных подопечных. Начиная с сезона 1992/93 годов информационное агентство United Press International (UPI) стало сдавать свои позиции в сфере распространения информации в США, поэтому голосование по версии UPI перестало проводиться.

Конференция официально начала свою деятельность в декабре 1932 года, и тогда в неё входило десять команд. В 1991 году в неё были включены команды Арканзасского университета и университета Южной Каролины, а в 2012 году в состав конференции вошли Миссурийский университет и Техасский университет A&M.

Девять игроков, Кэролин Джонс, Никки Маккрей, Чамик Холдскло, Келли Миллер, Латойя Томас, Сеймон Огастус, Виктория Данлап, А’диа Мэтис и Тиффани Митчелл, выигрывали эту награду по два раза, а Эйжа Уилсон — три раза. Впрочем никто из победительниц не становился лауреатом этой премии, будучи первокурсницей. Три раза обладателями этого трофея становились по два игрока (2002, 2011 и 2013). Чаще других победителями этой номинации становились баскетболистки университета Теннесси (9 раз), Обернского университета, университета Южной Каролины и Кентуккийского университета (по 5 раз), университета Джорджии (4 раза).

Легенда

Победители

Примечания

Ссылки 
 

Баскетболистки года конференций NCAA